ИМФ — может означать:
 Инозинмонофосфат — нуклеотид, промежуточный продукт синтеза других пуриновых нуклеотидов.
 Институт масонства Франции